Wyndham est le nom de famille de
 John Wyndham (1903-1969) écrivain de science-fiction
 Thomas Wyndham (1508-1554), officier de la marine anglaise et navigateur
 William Wyndham (1687-1730), homme d'État anglais 
 William Windham (1750-1810), homme d'État anglais 

Wyndham est le prénom de
 Charles Wyndham Goodwyn (né en 1934), philatéliste britannique
 Wyndham Halswelle (1882 - 1915), sportif écossais (400 m)
 Wyndham Lewis (1882 - 1957), peintre et écrivain britannique
 Wyndham Standing (1880 - 1963), acteur anglais

En  
 Ville de Wyndham, en Australie 
 Comté de Wyndham-East Kimberley

En  
 Wyndham : est une localité rurale située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Autre 

 Wyndham, un groupe américain de chaîne d'hôtels internationale ;
 Wyndham Championship, un tournoi de golf.

Articles connexes 
 Voir aussi 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme